Potosino – abitanti di Dipartimento di Potosí
Potosino – abitanti di San Luis Potosí (stato)